Action par laquelle quelque chose s'est rendue manifeste.

 Action de manifestation sous forme de défilé ou de sit-in.  D'un point de vue politique il s'agit d'un rassemblement ayant pour objet de rendre publiques les revendications d’un groupe. Mais certaines manifestations reviennent chaque année (exemple irlande du nord).

 Rassemblement de personnes pour des festivités ou des activités professionnelles ou commerciales. Communication événementielle. (Exemple: Manifestation d'art contemporain)

 La manifestation peut-être, en philosophie ou en métaphysique, synonyme d'existence au sens général. Exprimant que le monde qui était tout d'abord un chaos s'est rendu manifeste et a pris forme. René Guénon emploi dans ce sens l'expression de « manifestation universelle » pour parler de l'existence,  qu'il oppose parfois à la « manifestation individuelle » qui concerne les individus.